FMA pode referir-se a:

 FAdeA (antiga FMA) uma empresa argentina construtura de aviões
 Instituto de Física da Universidade de São Paulo, instituto pertencente a Universidade de São Paulo
 Fullmetal Alchemist, mangá japonês
 Artes marciais filipinas, termo usado para descrever as artes marciais filipinas

Desambiguações de siglas